Amana – łańcuch górski, zlokalizowany w południowej Syrii
 Amana – starożytna nazwa rzeki Baraday
 Amana –  rodzaj roślin z rodziny liliowatych